Бенеке (нем. Benecke) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Бенеке, Бертольд Адольф (1843—1886) — немецкий ихтиолог.
 Бенеке, Георг Фридрих (1762—1844) — немецкий филолог-германист, который преимущественно занимался средневековой немецкой литературой.
 Бенеке, Оттон Фёдорович (1849—1927) — член III Государственной думы от Эстляндской губернии.
 
 Бенеке, Эрнст Вильгельм (1838—1917) — немецкий геолог и палеонтолог.

Примечания